Università degli studi – istituzione didattico-scientifica di elevato livello culturale
 Università agraria – sorta di proprietà collettiva delle terre (comunanza agraria) derivante per lo più dall'affrancamento degli usi civici
 Università – nel medioevo, sinonimo di corporazione
 Università – in alcuni antichi Stati, sorta di consiglio comunale rappresentativo di tutte le classi sociali
 Università – zona di Roma
 Università – stazione della metropolitana di Napoli